Taheva (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
Taheva (plaats), een plaats in Estland, gemeente Valga